Parulops är ett släkte av spindeldjur. Parulops ingår i familjen Eriophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Parulops